Joan Hartigan ha battuto in finale Mall Molesworth 6–1 6–4

Teste di serie
 Joan Hartigan (Campionessa)
 Mall Molesworth (finalista)
 Emily Hood Westacott (quarti di finale)
 Nancy Chitty (quarti di finale)
 Nell Hall (quarti di finale)
 Louise Bickerton (semifinali)
 Kathrine Le Mesurier (semifinali)
 Ula Valkenburg (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1934